Will se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Georg Friedrich Will
 Kipling W. Will